Radovci je ime več naselij:
 Radovci, Grad, Slovenija
 Radovci, Srbija